Fernando Castillo puede referirse a:

 Fernando Castillo Cáceres, historiador y escritor español (n. 1953);
 Fernando Castillo Infante, historiador y abogado chileno (1917-2005);
 Fernando Castillo Velasco, arquitecto y político chileno (1918-2013).